Sankt Hans Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Hans Sogn (Odense) – et sogn i Odense Kommune og i Odense Sankt Knuds Provsti
 Sankt Hans Sogn (Hjørring) – et sogn i Hjørring Kommune og i Hjørring Søndre Provsti

Se også 
 Sankt Johannes Sogn (flertydig)